Ipiranga
 Ipiranga Futebol Clube (Manhuaçu), de Minas Gerais
 Ipiranga Futebol Clube (Maruim), de Sergipe

Ypiranga
 Ypiranga Futebol Clube (Erechim), do Rio Grande do Sul
 Ypiranga Futebol Clube (Macaé), do Rio de Janeiro
 Ypiranga Futebol Clube (Palmeira), do Paraná
 Ypiranga Futebol Clube (São Francisco do Sul), de Santa Catarina
 Ypiranga Futebol Clube (Valença), da Bahia
 Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube, de Pernambuco 

Desambiguações de clubes